

Geografia
 Carmine – centro abitato della Contea di Fayette (Texas)
 Carmine – frazione del comune di Cannobio (Provincia di Verbania)
 Castello del Carmine – fortezza di Napoli
 Monte Carmine – altro nome del Monte Carmelo, catena montuosa della Galilea
 Monte Carmine – montagna dell'Appennino lucano
 Passo del Carmine – valico dell'Appennino ligure
 Villa Carmine – frazione del comune di Leonessa (Rieti)
 Contrada del Carmine – quartiere di Brescia
 Contrada Il Carmine – quartiere di Alghero

Onomastica
 Carmine – variante del nome proprio di persona italiano Carmelo

Persone
 Adolfo Carmine – collezionista d'arte svizzero naturalizzato italiano
 Pietro Carmine – politico italiano
 Robert Carmine – attore e cantante statunitense

Pagine correlate
 Carmelo
 Chiesa del Carmine
 Piazza del Carmine